Die Damallsvenskan 1991 war die 4. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 20. April und dem 5. Oktober 1991 statt. Es folgte eine Play-off-Runde.

Zwar gewann Öxabäck IF die reguläre Saison, dafür konnte sich Malmö FF in den Play-offs durchsetzen. Den Titel der „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin) holte sich wie im Vorjahr Lena Videkull von Malmö FF mit 28 erzielten Toren.

Tabelle 

|}

Play-offs 
Malmö FF konnte sich in den Play-offs durchsetzen und die Meisterschaft gewinnen. Leider liegen die Ergebnisse nicht vor.

Statistik 
480 Tore fielen in den 138 Spielen. Dies entspricht einem Schnitt von 3,48. Der Zuschauerschnitt lag bei 164.

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 1991